Кубок фінської ліги 2013 — 17-й розіграш Кубка фінської ліги. Змагання складається з двох етапів. Спочатку команди розділені на три групи, потім вісім кращих команд проходять у плей-оф. Переможцем вдруге став Лахті.

Груповий етап 
Матчі пройшли з 16 січня до 6 березня 2013 року.

Група А 

|valign="top"|

Група B 

|valign="top"|

Група C 

|valign="top"|

Чвертьфінали 

|colspan="3" style="background-color:#99CCCC" align=center|9 березня 2013

|-
|colspan="3" style="background-color:#99CCCC" align=center|10 березня 2013

|}

Півфінали 

|-
|colspan="3" style="background-color:#99CCCC" align=center|13 березня 2013

|-
|colspan="3" style="background-color:#99CCCC" align=center|15 березня 2013

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок фінської ліги на soccerway 

2013
2013 у футболі